Progresu ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Progresu (Călărași), Dorf im Kreis Călărași
 Progresu (Ialomița), Dorf im Kreis Ialomița